

Spettacolo 
 Yolanthe Sneijder-Cabau (1985) – conduttrice televisiva, attrice e modella olandese

Sport 
 Rodney Sneijder (1991) – calciatore olandese
 Wesley Sneijder (1984) – calciatore olandese